Safety in Numbers (1930), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Victor Schertzinger
Safety in Numbers (1938), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Malcolm St. Clair
Safety in Numbers (2006), een Australische horrorfilm onder regie van David J. Douglas